Соревнования в прыжке с шестом у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли с 27 по 29 сентября в катарском городе Доха на стадионе Халифа.

Действующей чемпионкой мира в прыжке с шестом являлась Екатерини Стефаниди из Греции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 4,60 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у женщин состоялись 29 сентября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки